Osoby noszące nazwisko Hlond:
 August Hlond (1881-1948) − polski kardynał, salezjanin
 Antoni Hlond-Chlondowski (1884-1962) − polski kompozytor, salezjanin